

Persone 
 Roggero Musmeci Ferrari Bravo – scrittore e drammaturgo italiano
 Salvatore Musmeci – centrocampista, allenatore e giornalista
 Saverio Musmeci – ingegnere italiano esperto in ambito militare
 Sergio Musmeci – ingegnere strutturista italiano

Altro 
 Musmeci – famiglia nobile di Acireale
 Garage Musmeci  – palazzo storico di Catania, in piazza Bovio
 Ponte sul Basento – Ponte sul fiume Basento a Potenza (Italia)
 Niccolo Musmeci (1819-1872) : profilo di un giurista acese – libro di Sebastiano Catalano 
 Villa Musmeci – villa storica di Passopisciaro (CT)

Pagine correlate 
 Musumeci